Кубок Австрії з футболу 1991–1992 — 58-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул здобула Аустрія (Відень).

Календар

Перший раунд 

|}
(*) — порядковий номер нижчих ліг, у яких грають клуби в поточному сезоні.

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 серпня 1991

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 серпня 1991

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 серпня 1991

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 жовтня 1991

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 жовтня 1991

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 березня 1992

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 березня 1992

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 березня 1992

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 квітня 1992

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 квітня 1992

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 квітня 1992

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 квітня 1992

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 травня 1992

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 травня 1992

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на rsssf  

1991—1992
Австрія
Австрія
1991 в австрійському спорті
1992 в австрійському спорті